CSPT peut signifier :
 Comité de soutien au peuple tibétain, une association française solidaire du peuple tibétain. 
 Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, une entreprise sénégalaise.

Abréviation